Frumoasa (gemeente), gemeente in Roemenië
 Frumoasa (rivier), rivier in Roemenië